Pontifex („Brückenbauer“) steht für:

 Pontifex, im römischen Reich ein sakraler Beamter
 den Papst oder auch einen Bischof, siehe Pontifex#Römisch-katholische Kirche
 zwei Computerspiele, Bridge Builder#Pontifex und Bridge Builder#Pontifex II/Bridge Construction Set

Pontifex ist der Name folgender Personen:
 Lucius Calpurnius Piso Pontifex (48 v. Chr.–32), römischer Politiker und Pontifex